Marcel Huber (né en 1927), coureur cycliste suisse.
  (né en 1958), homme politique allemand.